La cordelle est un ver marin polychète également appelé ver de sable.
Le patronyme Cordelle provient soit de la localité de Cordelle, soit est un dérivé du métier de cordier.

Variante du patronyme Cordier.

Patronyme

Cordelle

Homonymie de toponyme